„Amarante” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Amarante” – szkuner z lat 40. XIX wieku, w służbie w latach 1845–1869
 „Amarante” (Q99) – okręt podwodny typu Amphitrite z okresu I wojny światowej
 „Amarante” (M641) - trałowiec typu YMS z okresu II wojny światowej, ex-amerykański USS YMS-169, w latach 1944–1947 pływał jako D-301, w służbie do 1961 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów